Landenham ist der Ortsname von

 Landenham (Babensham), Ortsteil der Gemeinde Babensham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Landenham (Zangberg), Ortsteil der Gemeinde Zangberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern